Termenul „Leiningen” se poate referi la una din următoarele localități:
Leiningen (Hunsrück), în Renania-Palatinat
Altleiningen, în Renania-Palatinat
Neuleiningen, în Renania-Palatinat
Waldleiningen, în Renania-Palatinat
Denumirea germană a comunei franceze Léning